Найла () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.

Подчинён административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Хоф. Население составляет 8071 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,05 км². Официальный код — 09 4 75 156.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии